Иштван Лашшу (; , Виск, Габсбургская монархия (ныне Вышково Хустского района Закарпатской области Украины) — , Пешт, Австрийская империя) — венгерский статистик, географ, специалист по генеалогии венгерского королевского двора. Член-корреспондент Венгерской академии наук (с 1833). Один из основателей статистики в Венгрии.

Биография 

Обучался в Сигету-Мармацией (1812—1823). Позже работал в государственной администрации в Буде.

Автор работ в области статистики и географии.

Его перу принадлежит географическое описание Российской империи, вышедшее в 1827 г. на венгерском языке, а также работы по статистике и географии Австрийской империи, Франции, Англии, Польши, Пруссии, Дании и Норвегии, стран Европы, Османской империи, Алжира и др.

За научную деятельность И. Лашшу был избран членом-корреспондентом Венгерской Академии наук.

На доме, в котором он родился и некоторое время жил в Виске, в 1996 г. была установлена мемориальная доска.

Похоронен на кладбище будапештском Керепеши.

Избранные публикации 
 Franczia országnak statistikai, geographiai és historiai leírása. Pest, 1827.
 Nagy-Britannia statistikai, geographiai és historiai leirása. U. ott, 1827.
 Az orosz birodalom statistikai, geographiai és historiai leirása. U. ott, 1827.
 A lengyel királyság és a krakaui szabad státus statistikai és historiai leírássok. Pest, 1828.
 A prussziai királyság statistikai, geographiai és historiai leírása. U. ott, 1828.
 A török birodalom statistikai, geographiai és historiai leirása. U. ott, 1828.
 A statistikára való bévezetés és Európának statistikai, geographiai és historiai rajzolatja s a tudósok és tudományok rövid historiája. Pest, 1828.
 Az austriai birodalomnak statistikai, geographiai és historiai leirása. Buda, 1829.
 A svéciai és norvégiai s a dániai királyságoknak statistikai, geographiai és historiai leirása. Buda, 1829.
 Q. Horatius Flaccusnak ódái. A két magyar hazában lévő ifjuságnak és a római classica litteraturában gyönyörködőknek számára nemzeti nyelvén készített magyarázatokkal kiadta. U. ott, 1829.
 Algirnak statistikai, geographiai és historiai leirása. U. ott, 1829.
 Az olasz státusoknak statistikai, geographiai és historiai leirása. U. ott, 1829.
 Világ történetei. U. ott, 1832. Két kötet.
 Merkur. Genealogiai, historiai és statisticai zsebkönyv 1836-ra. U. ott, 1836. Genealogiai táblával.
 Zschokke Áhitatosság óráinak fordítását eszközölte, melynek IV. és V. kötetét maga fordította; a munka névtelenül jelent meg Budán 1828—1830.
 James, Utmutatás az idvesség buzgó keresőinek számára. Hatodik kiadás szerint angolból fordítá németre Thiele Henrik és németből magyarra *** U. ott, 1840.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Родившиеся в Хустском районе
Умершие в Будапеште
Статистики Венгрии
Статистики XIX века
Географы XIX века
Географы Венгрии
Похороненные на кладбище Керепеши